Le mot Forsythia est originellement un nom du latin scientifique, créé en l'honneur du botaniste, horticulteur et arboriculteur britannique William Forsyth (1737-1804).

Sciences et techniques 
En biologie :
 Forsythia est un genre d'arbustes rustiques, de la famille des Oléacées ;
 Forsythia est un genre éteint d'écureuils volants, de la famille des Sciuridés ;
 le Forsythia blanc (Abeliophyllum distichum) est un arbrisseau de la famille des Oléacées ;
 en taxonomie, le mot forsythia est employé comme épithète spécifique pour nommer certaines espèces, dont la bactérie Tannerella forsythia.

Culture et société 
 Forsythia est une chanson du groupe Veruca Salt, sortie en 1994 dans , leur premier album studio.
 L' (1943-1977) est un baliseur de la Garde côtière des États-Unis.

Épithète spécifique